Selinum frutescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Selinum frutescens ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
frutescens